Åsa Olsson (1975. május 24.– ) svéd nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása
A SvFF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Superettan, majd a Allsvenskan asszisztense. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott partbíró. A nemzeti játékvezetéstől 2014-ben visszavonult.

A Svéd labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2009-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Labdarúgó-Európa-bajnokság), valamint UEFA Női Bajnokok Ligája, klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett. 2014-ben már nem szerepelt a FIFA JB nyilvántartásában. Magnusson Julia váltotta pozíciójában.

A 2009-es U17-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB bíróként foglalkoztatta.

A 2013-as női labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

A 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB, a selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában asszisztensként foglalkoztatta.

Források 

Svéd labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek